W grupie B Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020 znalazły się reprezentacje Danii, Finlandii, Belgii i Rosji. Mecze zostały rozegrane w dniach od 12 do 21 czerwca 2021 na stadionie Parken w Kopenhadze i Stadionie Kriestowskij w Petersburgu. Do 1/8 finału awansowały reprezentacje Belgii i Danii, natomiast reprezentacje Finlandii i Rosji zakończyły udział w turnieju.

Tabela 
Legenda:

Mecze 
Godziny rozgrywania meczów zostały podane według czasu środkowoeuropejskiego letniego (UTC+2). W przypadku meczów w Petersburgu podany jest również czas lokalny (MSK, UTC+3)

Dania – Finlandia 

 Piłkarz meczu:
  Christian Eriksen

Belgia – Rosja 

 Piłkarz meczu:
  Romelu Lukaku

Finlandia – Rosja 

 Piłkarz meczu:
  Aleksiej Miranczuk

Dania – Belgia 

 Piłkarz meczu:
  Romelu Lukaku

Rosja – Dania 

 Piłkarz meczu:
  Andreas Christensen

Finlandia – Belgia 

 Piłkarz meczu:
  Kevin De Bruyne

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 UEFA: Oficjalna strona internetowa 
 UEFA: Grupa B Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2020 

Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej 2020